powiat kosowski z siedzibą w Kosowie Huculskim − historyczny powiat polski z okresu II RP, w woj. stanisławowskim (obecnie na terenie Ukrainy)
 powiat kosowski z siedzibą w Kosowie Poleskim − historyczny powiat polski z okresu II RP, w woj. poleskim (obecnie na terenie Białorusi)
 Powiat kosowski − dawny powiat kraju koronnego Królestwo Galicji i Lodomerii

kosowski